Nositelů jména Albrecht Pruský je více:
 Albrecht Braniborsko-Ansbašský, známý také jako Albrecht Pruský, byl vůbec první pruským knížete a poslední velmistr řádu německých rytířů v Polsku
 Albrecht Pruský (1809–1872), pruský vojevůdce a mladší syn Fridricha Viléma III.
 Albrecht Pruský (1837–1906), pruský polní maršál a regent Brunšvického vévodství